Garo (taal); Tibeto-Birmaanse taal uit het noordoosten van India
Garo (volk); een volk uit het noordoosten van India
Garoheuvels; een heuvelgebied in de Indiase staat Meghalaya
Garo (geslacht); een vissengeslacht uit de familie Stekelalen, orde Kieuwspleetalen
Garo (tijdschrift); Japans striptijdschrift voor Gekiga-strips